Бернстайн — еврейская фамилия (англицированная форма фамилии Бернштейн):
 Бернстайн, Леонард (1918—1990) — американский композитор, пианист и дирижёр.
 
 Бернстайн, Уильям (род. 1948) — американский финансовый теоретик и невролог.
 Бернстайн, Уильям — американский кинопродюсер, сооснователь кинокомпании Orion Pictures.
 Бернстайн, Уолтер (1919—2021) — американский сценарист, военный корреспондент.
* Бернштейн, Чарльз (род. 1950) — американский поэт, писатель, эссеист, редактор, переводчик, педагог.
 Бернстайн, Элмер (1922—2004) — американский композитор и дирижёр, писавший музыку к кинофильмам. См. также